Гила́рий Па́вел Януше́вский ( OCarm, 11.06.1907 года в деревне Крайенки, возле города Тухоль, Польша -25.03.1945 года в Дахау, Германия) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах, настоятель монастыря кармелитов в Кракове, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13.06.1999 года.

Биография 
Вступил в монашеский орден кармелитов в 1927 году. Первые монашеские обеты принял 30.12.1928 года. Теологическое образование получил в Кракове, после чего продолжил свой обучение своё обучение в Риме. 15.07.1934 года был рукоположен в священника. После возвращения в Краков в 1935 году преподавал историю Церкви и догматику.

Был арестован 18.09.1940 года и интернирован в концентрационный лагерь Заксенхаузен, после — в концлагерь Дахау. В концлагере ухаживал за больными тифом, заразившись от которых умер 25.03.1945 года.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Ссылки 
 Биография

Примечания 

Католические блаженные
Святые Польши
Христианские святые XX века
Умершие в концлагере Дахау
Блаженные кармелиты